Anziehung bezeichnet:

 allgemein eine Kraft, die zu einem Körper oder einem Kraftzentrum hin wirkt
 in der Psychologie eine von einem Objekt ausgehende psychische Kraft, siehe Attraktivität
 in der Astronomie und Physik die Anziehungskraft oder Massenanziehung, siehe Gravitation

Siehe auch: